Текуча (до 2019 року — Текуче) — село, Косівський район, Івано-Франківська область.
 Текуча — село, Уманський район, Черкаська область